Morana bezeichnet:
 eine Schreibweise der slawischen Göttin Morena
 eine spanische Landschaft bzw. Region, siehe: La Morhof von Calana

Morana ist der Familienname von
 Antonino Morana (1824–1879), Bischof von Caltagirone
 Eleonora Morana (* 1922), italienische Schauspielerin